Сабирзя́н Абду́ллович Кунакба́ев (; 29 декабря 1901, с. Улукулево Уфимской губернии, ныне Кармаскалинского района Башкортостана — 3 июля 1996, Уфа) — учёный-селекционер. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в многодетной  татарской крестьянской семье в 1901 году. В семье было три девочки и шесть мальчиков. Учился четыре года в начальном земском училище. Окончив его с отличием поступил учиться в медресе в Уфе.

Учился в медресе «Хакимия». Закончил в 1927 г. Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева.

В 1927—1927 годах работал в Башкирском Наркомате земледелия; в 1932—1955 гг — на Чишминской селекционной станции.

В 1956—1958 — заместитель директора по научной работе в Башкирском НИИ сельского хозяйства.

С 1958 заведующий лабораторией селекции и первичного семеноводства озимых культур Башкирского НИИ земледелия и селекции полевых культур.

Кунакбаев С. А. создал в Башкирской АССР научную школу селекционеров.

Скончался 3 июля 1996 года в г. Уфе.

Звания 
 Кандидат сельскохозяйственных наук (1950),
 заслуженный агроном РСФСР (1957),
 заслуженный деятель науки БАССР (1963),
 почётный академик АН РБ (1991).

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1987);
 Орден Ленина (1987);
 Орден Октябрьской Революции (1981);
 Орден «Знак Почёта» (1966).

Достижения 
Короткостебельная неполегающая озимая рожь «Чулпан»; создание сортов гречихи «Чишминская» и «Демская», озимой пшеницы «Лютесценс-9» и озимой тритикале «Башкирское-1», всего 19 сортов.

Память 
АН РБ учредила премию его имени.

В 2010 году в Башкирском НИИ сельского хозяйства выведен сорт ржи «Памяти Кунакбаева».

Литература 
 С. Кунакбаев Мал золотник, да дорог //Наука в СССР, АН СССР. 1983, № 5;
 С. Кунакбаев «Селекция короткостебельных сортов озимой ржи» // Вестник сельскохозяйственной науки. 1984, № 2;
 С. Кунакбаев «Рождение сортотипа культурной ржи» (Secale cereale var vulgare Korn.).

См. также 
 Герои Социалистического Труда Башкортостана

Примечания

Ссылки 

 Башкирская энциклопедия
 
 

Персоналии:Башкирский НИИ сельского хозяйства
Родившиеся в Уфимской губернии
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Селекционеры озимой ржи
Селекционеры озимой пшеницы
Селекционеры гречихи
Селекционеры тритикале